Ahmet İlhan Özek – calciatore turco
 Ali İlhan – regista e sceneggiatore turco
 Attilâ İlhan – scrittore turco
 Çiler İlhan – scrittrice turca
 Marsel İlhan – tennista uzbeko naturalizzato turco